Reppel steht für:

 Rebala, Dorf in Estland, erste urkundliche Erwähnung 1241 als Reppel

Reppel ist der Familiennema folgender Personen:
 Anneliese Reppel (1899–1967), deutsche Schauspielerin und Sprecherin
 Carmen Reppel (geb. 1941), deutsche Opernsängerin (Sopran)